Doomsday est un mot anglais qui signifie littéralement « jour du mauvais sort » et qui peut se traduire selon le contexte par « apocalypse » ou « jour du Jugement dernier » ou « fin du monde ».

En français il peut se référer à :

Musique

Groupe 

 Doomsday, groupe de heavy metal californien.

Album 

 Doomsday, deuxième album de Boo-Yaa Tribe sorti en 1994 ;
 Doomsday: Back and Forth Series 5: Live in Dresden, album de Skinny Puppy sorti le .
 Operation: Doomsday, premier album studio de MF DOOM, sorti le .

Chanson 

 Doomsday, chanson d'Atreyu sortie le  ;
 Doomsday, chanson de Mephiskapheles sur l'album God Bless Satan sorti en 1994 ;
 Doomsday, chanson d'Overseer sur l'album Wreckage sorti le  ;
 Doomsday, chanson de Gackt sortie le  ;
 Doomsday, chanson de Nero sortie le  .
 Doomsday, chanson d'Architects sur l'album Holly Hell sorti le .

Cinéma 

 Doomsday, film américain réalisé par Rowland V. Lee en 1928 ;
 Doomsday, film britannique réalisé par Neil Marshall en 2008.

Épisode 

 Doomsday, titre original de l'épisode Adieu Rose de la série télévisée Doctor Who ;
 Doomsday, titre original de l'épisode La fin du monde de la série télévisée Rizzoli and Isles.
Doomsday, virus informatique fictif dans l'épisode 4 de la saison 18 dAlerte Cobra : Partie de chasse
The Doomsday Heist, titre du contenu aditionel du jeu vidéo : Grand Theft Auto Online

Comics 

 Doomsday, personnage super-vilain de comics, connu pour avoir tué Superman.

Autres 

  Doomsday rule, algorithme d'éphéméride.

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie de titre